Mustafi ist der Familienname folgender Personen: 

 Nazmi Mustafi (* 1941), kosovarischer Ökonom und ehemaliger jugoslawischer Politiker
 Nebi Mustafi (* 1976), mazedonisch-albanischer Fußballspieler
 Orhan Mustafi (* 1990), mazedonisch-schweizerischer Fußballspieler
 Saljadin Mustafi (* 1993), mazedonischer Fußballtorhüter
 Shkodran Mustafi (* 1992), deutscher Fußballspieler